KF Tirana () er en fodboldklub hjemmehørende i hovedstaden Tirana i Albanien. Klubben hed indtil 2005 SK Tirana.

Titler 
 Albanske mesterskaber (26): 1930 ... 2009, 2020, 2022
 Albanske pokalturnering (14): 1938 ... 2011

Stadion 

KS Tirana spiller sine hjemmekampe på Qemal Stafa Stadium.

Fodboldklubber i Albanien
Etableret i 1920
Tirana